Cranc (astrologia), quart signe del zodíac
 Astronomia:
 Cranc (constel·lació), petita constel·lació
 nebulosa del Cranc, romanent de supernova
 púlsar del Cranc, estrella de neutrons relativament jove, situada a la nebulosa del Cranc
 púlsar del Cranc, referència usada en determinats moments com a unitat de densitat de flux
 Zoologia:
 cranc, tipus de crustaci decàpode molt conegut També és el nom genèric amb què s'anomenen els individus de l'infraordre del braquiürs Existeixen moltes varietats arreu del món 
 Cranc roquer, decàpode braquiür (Pachygrapsus marmoratus) molt comú a les nostres costes
 Cranc pelut, decàpode braquiür (Eriphia verrucosa) força comú a les nostres costes
 Cranc de riu, decàpodes de la superfamília dels astacideus
 cranc de riu americà, un decàpode macrur americà (Procambarus clarkii)
 Micologia: cranc petit, bolet (Colus hirudinosus) semblant al cranc